Diona može značiti:

 Diona (mjesec), saturnov satelit
 Diona (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Diona (tvrtka), hrvatski trgovački lanac